Haseldorf steht für:

 Haseldorf, eine Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Haseldorf (Ostritz), Ort im Ortsteil Marienthal der Stadt Ostritz im Landkreis Görlitz, Sachsen 
 Haseldorf (Adelsgeschlecht), ein altes holsteinisches Adelsgeschlecht

Haseldorf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Haseldorf, Bischof von Karelien und Dorpat

Siehe auch:
 Haselndorf (Wüstung), eine Wüstung
 Kloster Haselndorf